Příjmení Sjögren nosí více významných osobností:

 Anders Johan Sjögren (1794–1855) – finský spisovatel, etnolog a lingvista
 Mattias Sjögren (* 1987) – švédský hokejový útočník
 Peter Sjögren (* 1983) – švédský florbalový brankář